Jiří Musil může být:
 Jiří Musil (krasobruslař) (* ???) – československý a britský krasobruslař
 Jiří Musil (rychlobruslař) (* 1965) – československý a český rychlobruslař
 Jiří Musil (sociolog) (1928–2012) – český sociolog